Anika est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom
Anika (née en 1987), chanteuse et compositrice britanno-allemande
Anika Brinkmann (née en 1986), joueuse allemande de volley-ball
Anika Chebrolu (née en 2006), scientifique américaine
 (née en 1980), artiste néo-zélandaise
Anika Noni Rose (née en 1972), actrice et chanteuse américaine
 (née en 2001), joueuse suisse de volley-ball
Anika Smit (née en 1986), athlète sud-africaine de saut en hauteur
Anika Zietlow (née en 1980), chanteuse allemande

Voir aussi
 (née en 2004), actrice indienne
Aneka (née en 1947), chanteuse écossaise

Homonymie de prénom